Theobald II. bezeichnet folgende Personen:

Theobald II. (Blois) (~980–1004), Graf von Blois
Theobald II. (Champagne) (1093–1152), Graf von Blois und Graf von Troyes
Theobald II. (Bar) (1221–1291), Graf von Bar
Theobald II. (Navarra) (1238–1270), König von Navarra
Theobald II. (Lothringen) (1263–1312), Herzog von Lothringen